Der Wahlkreis Lingen ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst aus dem Landkreis Emsland die Stadt Lingen (Ems), die Gemeinden Emsbüren und Salzbergen, die Samtgemeinden Freren und Spelle sowie aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim die Samtgemeinde Schüttorf.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Lingen sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christian Fühner (CDU). Über die Landesliste zog zudem Ansgar Schledde (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 080 Lingen keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon sechs mit angeschlossenen Direktkandidaturen. Das Direktmandat erhielt mit 58,03 % Christian Fühner (CDU).

Die Wahlbeteiligung lag mit 65,25 % über dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

|-
! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 58,03
| 53,74
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 24,96
| 25,86
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 6,25
| 5,83
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 5,11
| 7,15
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 2,30
| 2,67
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
| 
| 3,35
| 3,40
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,08
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,07
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,12
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,01
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,05
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,41
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,43
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,14
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,05
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Lingen sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Heinz Rolfes (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 80.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 60,8
| 54,1
|-
| SPD
| 
| 24,8
| 22,7
|-
| FDP
| 
| 3,1
| 10,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 7,9
| 8,6
|-
| Piratenpartei
| 
| 1,5
| 1,9
|-
| Die Linke
| 
| 1,9
| 1,6
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| NPD || || ||0,3
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 60,9 %.

Der Wahlkampf zur Landtagswahl 2013 war ein Winterwahlkampf, bei dem es zu einigen Reibereien zwischen den Parteien und auch Bürgern kam. So ärgerten sich Bürger über Plakate vor Weihnachten, die konform zum Landeswahlgesetz aufgehängt wurden. Die Presse, wie beispielsweise Der Spiegel, berichtete jedoch, es gebe unter den Parteien Absprachen, dass nicht vor Weihnachten der Wahlkampf betrieben wird.

Zudem wurden viele Behörden und Gemeinden durch solche Artikel verwirrt. Oft wurde daher die erforderliche Genehmigung zur Plakatierung nicht erteilt, was wieder zu Unmut bei den Parteien führte.

Landtagswahl-Ergebnis 2008 

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 62,2
| 62,0
|-
| SPD
| 
| 21,1
| 20,4
|-
| FDP
| 
| 6,0
| 7,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 5,0
| 4,4
|-
| Die Linke
| 
| 3,9
| 4,0
|-
| NPD
|
|
| 0,5
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 0,7
| 0,3
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Einzelbewerber
| 
| 1,0
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Emsland)
Politik (Landkreis Grafschaft Bentheim)